

Topônimos 
 San Gregorio (comuna) — no Chile
 San Gregorio (distrito) — no Peru
 San Gregorio (Santa Fé) — comuna da Argentina, no departamento de General López

Municípios da Espanha 
 Sant Gregori — ; na Catalunha
 Arenales de San Gregorio — na província de Cidade Real

Comunas italianas 
 San Gregorio da Sassola — no Lácio
 San Gregorio di Catania — na Sicília
 San Gregorio nelle Alpi — no Vêneto
 San Gregorio Matese — na Campania
 San Gregorio d'Ippona — na Calábria

Desambiguações de topônimos